Michelaccio – cognome italiano
 Arte di Michelaccio – espressione popolare di lingua italiana